Bolano (Ligurië), een gemeente in de Italiaanse regio Ligurië
Bolano (Fisciano), een plaats in de Italiaanse gemeente Fisciano